Nizas (Gers)
 Nizas (Hérault)